Лунка Банулуј има више значења:

 Лунка Банулуј (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Лунка Банулуј (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Лунка Банулуј (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији